Le Championnat NCAA de basket-ball 2021 met aux prises 68 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basket-ball universitaire. 

Cette  commence le  et se termine avec la finale disputée le  au Lucas Oil Stadium, Indianapolis.

Organisation du tournoi 

Contrairement aux précédentes éditions, le tournoi se déroule dans une seule ville, à Indianapolis dans l'Indiana.

Le First Four se dispute à West Lafayette et Bloomington. Les premiers et deuxièmes tours se déroulent à West Lafayette, Bloomington et Indianapolis.

Les trois salles hôtes des demi-finales, , et finales régionales, ou  sont le Bankers Life Fieldhouse, le Hinkle Fieldhouse et le Lucas Oil Stadium d'Indianapolis.

Le Final Four se déroule au Lucas Oil Stadium d'Indianapolis.

Équipes 

Trente-deux places sont attribuées aux vainqueurs des tournois de chaque conférence. Les trente-six autres places sont attribuées par un comité de sélection de la NCAA. Le comité établit également le classement de ses 68 équipes, ce qui permet ensuite de déterminer les rencontres.

Compétition

First Four

Région Ouest 

 À la suite de plusieurs contrôles positifs au coronavirus dans l'effectif des Rams de VCU. La NCAA annule la rencontre entre les Rams et les Ducks de l'Oregon. Les Ducks sont qualifiés d'office pour le tour suivant sans jouer.

Finale régionale de l'Ouest

Région Est

Finale régionale du Est

Région Sud

Finale régionale du Sud

Région Midwest

Finale régionale du Midwest

Final Four

Details

Demi-finales du

Finale du

Lien externe 

  

2021
Basket-ball aux États-Unis en 2021
Sport aux États-Unis en mars 2021
Sport aux États-Unis en avril 2021